Le regioni del Kazakistan (sing. oblysy, pl. oblystar) sono la suddivisione territoriale di primo livello del Paese e sono pari a 14; ad esse sono equiordinate tre città autonome: Almaty, Astana e Baıqońyr.

Ciascuna regione si suddivide ulteriormente in distretti (aýdan).

Lista

Città autonome

Voci correlate 
ISO 3166-2:KZ
Città del Kazakistan

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Suddivisioni del Kazakistan